Опчињен () је црнa комедијa из 2000. године, у режији Харолда Рамиза, у којем глуме Брендан Фрејзер и Елизабет Херли. Реч је о римејку истоименог филма из 1967, који су написали Питер Кук и Дадли Мур, што је и сама била комична прича о Фаустовој легенди.

Радња 

Ђаво води компјутерску симулацију да анализира душе како би одредио појединачне слабости које треба искористити. Програм се слаже са Елиотом Ричардсом, штребером, претерано горљивим човеком који ради у слепом послу у компјутерској компанији у Сан Франциску. Он нема пријатеље и његови сарадници га избегавају. Заљубљен је у колегиницу Алисон Гарднер, али нема храбрости да је позове да изађе. Након што су његови сарадници бацили Елиота у бар док покушавају да разговарају са Алисон, он каже да би дао све да Алисон буде с њим. Ђаво, у облику дивне жене, чује га и нуди да Елиоту да седам жеља у замену за његову душу.

Као тест, Елиот жели Биг Мек и Кока-колу. Ђаво га води у МекДоналдс и наручује. Елиот мора да плати за то, јер "не постоји таква ствар као што је бесплатан ручак." Након што је Елиота одвео у своју канцеларију, са седиштем у ноћном клубу у Оукланду, Ђаво је убедио Елиота да потпише уговор и испоручи додатне жеље. Свака жеља је да их Елиот живи са Алисон и његовим сарадницима у сурогатним улогама. Међутим, ђаво увек квари своје жеље додавањем нечега што не очекује или жели.

Након што је прошао кроз пет жеља, Елиот је ухапшен након што је признао своју причу свешенику који је веровао да је пијан. Ђаво, обучен као полицајац, баца га у ћелију, говорећи му да га воли, и не би било штетно имати је као пријатеља. Елиотов цимер му каже да не може продати своју душу јер припада Богу, и иако га ђаво може покушати збунити, на крају ће схватити ко је он уистину, и која је његова сврха. Елиот испитује човека о његовом идентитету, али одговор је једноставно "стварно добар пријатељ".

Елиот тражи од ђавола да откаже уговор. Када Ђаво одбије, Елиот тврди да неће користити своју коначну жељу. Ђаво их телепортује у пакао. Када га ђаво гура да направи коначну жељу, Елиот жели да Алисон има срећан живот - са њим или без њега. Ђаво уздише и Елиот пада у дубине Пакла. Он се буди на мермерном степеништу, питајући се да ли је то Рај. Ђаво му каже да одредба у штампаној штампи уговора каже да несебична жеља поништава уговор. Елиот признаје да је, упркос манипулацији с њим, дошао као враг и да је сматра пријатељем. Саветује да се Небо и Пакао могу наћи на Земљи; на људима је да изаберу. Елиот пита Алисон да изађе, али открива да се већ виђа са другим мушкарцем. Он наставља са својим животом, са бољим разумевањем ко је он.

Касније, Елиот се суочава са Бобом, једним од његових сарадника, који исмејава Елиота на охрабрење својих сарадника. Елиот зграби ужаснутог Боба за кошуљу, али идемо, једноставно говорећи: "Лепо је разговарати с тобом." Код куће упознаје новог суседа, Никол, чији изглед наликује Алисониној, али чија је особина, интереси и смисао за моду много ближи његовом. Он нуди да јој помогне да се распакује и започну везу. Док два ходају булеваром, ђаволски и Елиотов цимер, обојица у белом, играју шах, гледају Елиота и Никол, с тим да ђаво покушава да поправи игру, али да га ухвати тип, који се смије и пушта јој наставите да варате. Ђавољи компјутерски програм наводи Никол и Елиотове слабости, које они толеришу.

Улоге 

|-
| Брендан Фрејзер || Елиот Ричардс / Џеф / "Мари" / Абрахам Линколн 
|-
| Елизабет Херли || Ђаво 
|-
| Франчес Оконор || Алисон Гарднер / Никол Деларусо 
|-
| Орландо Џоунс || Данијел / Ден / Дени / Естебан / Бич Џок / Ламар Герет / Др. Нгегитигегитибаба 
|-
| Пол Ејделстајн || Боб / Роберто / Бич Џок / Боб Боб 
|-
| Тоби Хас || Џери / Алејандро / Бич Џок / Џери Тарнер / Ленс 
|-
| Миријам Шор || Керол / Пентхаус хостеса 
|-
| Габријел Касајс || Бог 
|-
| Брајан Дајли-Муреј || свештеник 
|-
| Џеф Досити || водник 
|-
| Ерон Лустиг || Сандајн супервизор 
|-
| Рудолф Мартин || Раул 
|-
| Џулијан Фирт || Џон Вилкес Бут
|}

Пријем 
Филм је добио различите критике критичара. Филмски агрегатор Ротен томејтоуза дао је 49% на основу 113 коментара, са просеком од 5.5 / 10. Општи консензус каже: "Иако има своје смешне тренутке, овај римејк је у суштини један филм са шалом са превише плоснатих парцела, а не део на супериорном оригиналу."  Филм је био прилично добар у благајни.

Референце

Спољашње везе 

     
    
    
    
    
 

Филмови на енглеском језику
Филмови о кошарци
Амерички филмови
Филмови 2000.
Странице са непрегледаним преводима
Филмови студија Regency Enterprises